Пожевка:

 Пожевка (приток Пожвы) — река в России, протекает в Пермском крае. 
 Пожевка (приток Чермоза) — река в Российской Федерации, протекает в Пермском крае. 
 Пожевка — деревня, Ильинский район, Пермский край, Россия